Cet article présente la liste des épisodes de la série télévisée d'animation française Lou !.

Épisodes

Arc Automne

Arc Hiver

Arc Printemps

Arc Été

Notes et références 

Lou